Le mot type désigne de façon générale un modèle abstrait réunissant les traits essentiels de tous les êtres ou objets de même nature, l’ensemble des traits caractéristiques d'un groupe ou d'une famille de choses. Dans le langage courant, il peut être synonyme de «  ». Il est aussi employé dans plusieurs contextes spécialisés.

Le mot provient du grec  (« sceau, empreinte »), déverbal de  (« frapper »).

Culture et société

Arts et histoire 
 En musique rock, Type O Negative est un groupe américain de heavy metal.
 En numismatique, un type est un motif qui caractérise chaque face d’une monnaie, comme le type Dupré, le type Lindauer, le type Morlon, le type Turin.
 En philatélie, un type est une série de timbres, comme le type Blanc, le type Groupe, le type Lemasson, le type Machin, le type Mouchon, le type Merson, le type Semeuse, le type Liberté, le type Sage, le type Wilding.
 En littérature et dans les œuvres de fiction, un personnage type est un personnage fictif stéréotypé.

Philosophie 
 En philosophie, un type est un objet abstrait proche de la notion d’universaux qui se définit par rapport à des jetons, des objets concrets, qui lui sont associés dans le cadre de la dichotomie type-jeton.

Religion 
 En typologie biblique, le type est un élément de l'Ancien Testament qui préfigure un élément du Nouveau Testament appelé antitype.

Vie courante 
 Dans le registre familier, un individu quelconque (homme, le plus souvent masculin, le féminin « typesse » étant rarement usité).
 En grammaire, un exemple-type est une construction syntaxique de sens arbitraire, mais qui illustre tous les aspects d'une règle.
 Sur le certificat d'immatriculation, le type définit précisément le modèle du véhicule.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Le type spectral d'une étoile caractérise son spectre électromagnétique et notamment la température de sa photosphère.
 Le type d'un astéroïde caractérise son spectre de réflexion (notamment dans l'infrarouge) et donc la composition chimique et minéralogique de sa surface.
 Le type pétrologique d'une météorite caractérise la nature (altération aqueuse ou métamorphisme thermique) et l'intensité des transformations que ses roches ont subies dans leur corps parent.

Biologie 
 Un type, en biologie, paléontologie et systématique, est le matériel de typification : c'est un spécimen ou tout autre matériel de référence, attaché à un nom binominal, à partir duquel une espèce vivante ou ayant vécu, a été décrite.
 Un type nomenclatural, en nomenclature botanique, est l'élément auquel le nom d'un taxon, qu'il soit correct ou synonyme, est attaché.
 Une espèce type, en nomenclature zoologique, est l'espèce utilisée pour définir un groupe taxonomique de rang supérieur, tel le genre ou la famille ; par extension, la notion d'« espèce type » est parfois utilisée informellement en botanique.
 Un genre type, en nomenclature zoologique, est le genre utilisé pour définir une famille et lui fournir le radical de son nom ; par extension, la notion de « genre type » est parfois utilisée informellement en botanique.
 Un type naturel ou « type sauvage », en biologie, est la forme naturelle d'un organisme, d'un génome, d'un gène ou d'une protéine.
 Un type biologique, en botanique et écologie, désigne une forme de plante qui correspond à un mode de conservation des éléments pérennants (bourgeons, graines) lors de la mauvaise saison.
 Un type énergétique, en microbiologie, caractérise les besoins respiratoires des bactéries et leur tolérance par rapport au dioxygène.
 Un type trophique, en écologie et en bioénergétique, est la manière caractéristique dont un organisme vivant se nourrit et produit de l'énergie.

Géologie 
En géologie, un type stratigraphique est appelé « stratotype » et sert de référence pour définir un étage de l'échelle stratigraphique des couches sédimentaires.

Informatique 
 En programmation, un type (de données) détermine les valeurs que peut prendre une donnée et les opérateurs qui la concernent.
 Le type MIME est un identifiant de format de données sur internet.
 En génie logiciel, un type abstrait est la spécification mathématique d'un ensemble de données et d'opérations.
 Le type UNIX désigne un système d’exploitation qui se comporte d’une façon semblable à un système Unix. Dans les systèmes UNIX, type est aussi le nom d'une commande.
 Dans les systèmes Microsoft, type est un programme en ligne de commande qui affiche le contenu d'un fichier. Elle équivaut à la commande UNIX cat.

Mathématiques 
 En mathématiques, on parle de type (souvent « type fini ») pour le nombre de générateurs d'un groupe, d'un idéal, d'un module 
 En logique mathématique, et plus particulièrement en théorie des modèles, un type est un ensemble de formules à une même variable libre, consistant avec une théorie donnée.
 En probabilités et en statistique, l'écart type est une mesure de la dispersion.

Articles connexes 
 Nomenclature
 Systématique
 
 
 Tous les articles dont le titre comporte le mot type
 Tous les articles dont le titre comporte le suffixe  -type